I due Figaro steht für:

 I due Figaro (Carafa), Oper von Michele Carafa (1820)
 I due Figaro (Mercadante), Oper von Saverio Mercadante (1835)
 I due Figaro (Speranza), Oper von Giovanni Antonio Speranza (1839)